Световната ранглиста на FIVB е класация на националните отбори по волейбол за мъже и жени. Отборите от нации членки на FIVB, се подреждат според техните резултати от състезания с най-успешните отбори. Използва се точкова система, според достиженията на отборите в първенствата на FIVB и континенталните първенства.

Класациите се използват за подреждане на отборите според тяхната сила в съответните първенства. Точните процедури за подреждане се определят от FIVB за всяко първенство.

Ранглиста

Мъже

Жени

Източници

Външни препратки 
 Как се изчисляват ранглистите
 www.fivb.com

Волейбол